Havighorst („Habichtsnest“) ist der Name folgender Orte in Schleswig-Holstein:

 Havighorst (Oststeinbek), Ortsteil von Oststeinbek, Kreis Stormarn
 Havighorst (Feldhorst), Ortsteil von Feldhorst, Kreis Stormarn
 Havighorst (Honigsee), Ortsteil von Honigsee, Kreis Plön

Siehe auch:
 Havighurst
 Habighorst, Ortschaft von Eschede, Landkreis Celle, Niedersachsen